Vict. kan som auktorsförkortning betyda:

 Marie-Victorin
 Frère Marie-Victorin

Robotskapade auktorsförkortningar